Rose-Marie (operette), een operette met muziek van Rudolf Friml en Herbert Stothart
 Rose Marie (lied), een lied uit deze operette, in 1955 een hit voor Slim Whitman
 Rose-Marie (1928), een film onder regie van Lucien Hubbard
 Rose-Marie (1936), een film onder regie van W.S. Van Dyke
 Rose Marie (1954), een film onder regie van Mervyn LeRoy
 Rose-Marie (zangeres), Belgisch zangeres in de jaren zeventig